Негино — деревня в Приморском районе Архангельской области. Входит в состав Лисестровского сельского поселения (муниципальное образование «Лисестровское»).

Географическое положение 
Деревня расположена на левом берегу водотока Мечка, рукава реки Северная Двина, рядом с автомобильной трассой, соединяющей город Новодвинск и село Холмогоры. Ближайший населённый пункт Лисестровского сельского поселения — деревня Заозерье на северо-западе.

Население 
Численность населения деревни, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляла 3 человека.

Инфраструктура 
Жилищный фонд деревни составляет 0,8 тыс. м². Объекты социальной сферы и стационарного торгового обслуживания населения на территории населённого пункта отсутствуют. Работа магазина снт негино осуществляется в летний период.

Примечания 

Населённые пункты Лисестровского сельского поселения